Baynes är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adam Baynes (1622–1671), engelsk parlamentsledamot
 Pauline Baynes (1922–2008), brittisk bokillustratör
 Sydney Baynes (1879–1938), engelsk kompositör och musiker
 Thomas Spencer Baynes (1823–1887), engelsk skribent och filosof

Engelska efternamn